Rudstone bezeichnet
 ein Dorf in Großbritannien, siehe Rudston
 Eine spezielle Art von Kalksteinen, siehe Dunham-Klassifikation